Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1979 war die achte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 
Es wurden 11 Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 11. März in Zolder und das letzte Rennen der Saison fand auf dem Nürburgring am 23. September statt.

Klaus Ludwig sicherte sich auf einem Porsche 935 K3 von Kremer Racing überlegen mit 215 Punkten den Meistertitel. Hans Heyer erreichte als Zweitplatzierter 177 Punkte.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1979